XXXI Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Харькове по круговой  системе. В нём приняли участие 18 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. 

Чемпионом страны стал Николай Мищанский. На втором месте Вадим Вирный, на третьем месте Ростислав Лещинский.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1985
Спортивные соревнования в Харькове
1985 год в шашках
Спорт на Украине в 1985 году
Чемпионаты СССР в 1985 году
Соревнования по шашкам на Украине
1980-е годы в Харьковской области